La Malédiction de Freyja fait partie de la série Amos Daragon, créée par Bryan Perro et éditée aux éditions des Intouchables. Elle a été traduite en 22 langues.

Résumé 
Amos, Béorf et les béorites du village d'Uspran décident d'enlever la malédiction pensant sur le village qui tue tous les nourrissons. Pour cela, ils doivent se rendre sur l'île de Freyja pour obtenir son pardon. Une sorcière, Baya Gaya est chargée par le dieu Loki de les tuer tous. En chemin, ils font la connaissance de la sirène Otarelle, qui n'est autre que Baya Gaya, transformée dans le but de les infiltrer. Amos tombe sous son charme lors du trajet, mais grâce à l'aide de Béorf qui lui permet de reprendre ses esprits, la sorcière révèle son vrai visage. Elle est ensuite enchaînée au mat du drakkar. Lorsqu'ils accostent sur une île, Loki fait brûler le bateau, ce qui a pour conséquence l'éclosion de l'œuf du dragon et la destruction du bateau. Amos demande de l'aide aux kelpies pour réparer un drakkar qui était détruit de l'autre côté de l'île.

Arrivés près de leur destination, Amos et ses compagnons sont attaqués par trois serpents de mer, ce qui cause la mort de Piotr, Alré et Helmic. À la suite de cette attaque, Amos et Béorf se transforment en corbeaux pour voler jusqu'à l'île de Freyja, car le bateau ne peut plus avancer. Pendant ce temps sur le drakkar, tout l'équipage meurt en raison d'une attaque d'un loup gris qui est nul autre l'avatar Loki. Quand les deux amis arrivent enfin sur l'île de Freyja, ils se font attaquer par un griffon. Le jeune dragon les défend et tue la créature. C'est alors que Freyja se montre et félicite Béorf, et lui offre plusieurs cadeaux, dont l'accomplissement d'un souhait de Béorf, qui est de faire ressusciter Médousa.

Ils rencontrent par la suite les Luricans, le peuple de l'île qui devait vivre sous terre à cause du griffon. Ils remercient Amos et Béorf de s'en être débarrassé et font cadeau à Médousa de sorte de lunettes afin qu'elle ne puisse plus pétrifier personne. Leur chef leur permet de regagner Uspran grâce à une montgolfière. Arrivés au village, Amos et Béorf racontent leur histoire et la mort de l'équipage. Ils apprennent aussi que Sartigan est parti à la recherche de Frilla.

Personnages 
 Amos Daragon (Personnage principal)
 Béorf Bromanson (Ami d'Amos, c'est un hommeanimal de l'ordre des béorites)
 Banry Bromanson (Oncle de Béorf et chef du village)
 Freyja (Déesse de la Fécondité qui a lancé une malédiction sur les béorites)
 Baya Gaya (Sorcière qui veut tuer les protagonistes)
 Maelström
 Lolya (Reine des Dogons qui devient amie de Béorf et d'Amos)
 Médousa (Gorgone qui devient amie d'Amos et également amoureuse de Béorf)
 Hulot Hulson (Béorite)
 Geser Michson (Béorite)
 Helmic l'Insatiable (Béorite)
 Goy et Kasso Azulson (Béorite)
 Piotr Bailson (Béorite)
 Alré Girson (Béorite)
 Rutha Bagason (Béorite)
 Chemil Lapson (Béorite)
 Banry Bromanson (Chef des béorites)
 Sartigan (Maître d'Amos et de Béorf)

Liens externes 
 Site officiel de la série Amos Daragon

Notes et références 

Roman d'Amos Daragon
Roman canadien paru en 2003